Евгений Гунст:
 Гунст, Евгений Анатольевич (1901—1993) — советский переводчик и литературовед.
 Гунст, Евгений Оттович (1877—1950) — русский композитор, музыкальный критик и педагог.